Тубан (город) () — город, расположенный на северном побережье Явы (Индонезия). 
 Тубан (α Dra / α Draconis / альфа Дракона) — звезда 3-й звёздной величины в созвездии Дракона.
 Тубан (округ) () — округ в провинции Восточная Ява (Индонезия).
 Тубан Рая (мечеть) () — мечеть в провинции Восточная Ява (Индонезия).